Molekulska formula -{C4H2O4}- se može odnositi na:

 Acetilendikarboksilna kiselina
 Skvarinska kiselina